Матиас Габриэль Лори Младший (; 21 июня 1784, Берн — 25 августа 1846, Берн) — швейцарский художник-пейзажист, рисовальщик, акварелист и мастер офорта. Cын художника Габриэля Лори Старшего.

Биография 
Матиас Габриэль Лори рано проявил талант к рисованию, который развил под руководством отца. 

В 1797 году переехал с отцом в Херизау, где работал над видами Москвы и Санкт-Петербурга. В 1805 году он отправился в Невшатель и сотрудничал с отцом в создании «Живописного путешествия из Женевы в Милан» (Voyage pittoresque de Genève à Milan par le Simplon, 1811). Совершал поездки в Париж, Швейцарию и Италию.

В 1812 году Лори Младший женился на Анриетте-Луизе де Мерон из Орбе. В Невшателе он получил должность учителя рисования в городской школе, а его жена руководила изданиями его работ.

В последующие годы вместе с Сезаром Анри Монвертом (1784—1848) Лори Младший опубликовал несколько работ с изображениями швейцарских народных костюмов, видами Бернского Оберланда и остальной части Швейцарии. В 1828 году посетил Париж и был принят при дворе.

В 1832 году Лори переехал в Берн и стал членом Бернского общества художников (Bernischen Künstlergesellschaft). Он предпринял ознакомительные поездки по различным регионам Швейцарии и Италии. Зимние месяцы 1834—1835 и 1835—1836 годов он провёл в Берлине, где был принят при дворе и получил звание экстраординарного профессора Прусской королевской академии искусств.

Из-за ослабленного здоровья зимние месяцы 1841—1842 и 1842—1843 годов Лори провёл в Ницце. В 1846 году посетил Франкфурт-на-Майне. Через несколько недель умер от сердечного приступа.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Гравёры Швейцарии
Акварелисты Швейцарии
Россика